Manzek ist der Name von:

 Anne Manzek (* 1974), deutsche Künstlerin und Illustratorin
 Ernst Manzek (1875–1941), deutscher Pädagoge, Natur- und Heimatforscher
 Michael Manzek (* 1970), deutscher Lyriker, Musiker und Fotograf